Zawody w skokach narciarskich na XIII Mistrzostwach Świata w Narciarstwie Klasycznym odbyły się 5 lutego 1950 na skoczni w Lake Placid w Stanach Zjednoczonych.

W zawodach tych wystartowało ośmiu Norwegów, ośmiu Kanadyjczyków, ośmiu Amerykanów, pięciu Szwajcarów, czterech Szwedów, czterech Finów i dwóch reprezentantów Jugosławii.

Zawody zakończyły się pomyślnie dla Norwegów. W czołowej "dziesiątce" było ich siedmiu. Złoty medal wywalczył Hans Bjørnstad, którego drugi skok na 68,5 metra był najdłuższym skokiem mistrzostw. Srebro zdobył reprezentant Szwecji – Thure Lindgren, a brąz wywalczył kolejny z Norwegów – Arnfinn Bergmann. Najwyżej sklasyfikowany z gospodarzy, Arthur Devlin, zajął szóste miejsce. Prawie wszystkie ostatnie miejsca zajęli Kanadyjczycy.

Po raz trzynasty skoczkowie narciarscy rywalizowali o medale mistrzostw świata.

Obiekt

Wyniki

Zawody indywidualne na skoczni K-61 
5 lutego 1950

Przypisy 

Skoki narciarskie na mistrzostwach świata w narciarstwie klasycznym
1950 w sportach zimowych